Az USA-ban három Wright megye található:

 Wright megye (Iowa) 
 Wright megye (Minnesota) 
 Wright megye (Missouri)